Roinville puede referirse a:

 Roinville, comuna francesa situada en Essonne.
 Roinville, comuna francesa situada en Eure y Loir.